Кульомін () — російське прізвище. Відомі носії:

 Кульомін В'ячеслав Валерійович (1990) — російський хокеїст.
 Кульомін Микола Володимирович (1986) — російський хокеїст.

Російські прізвища